Каі-ооі ( — «Накривання мушель») або каі-авасе ( — «Зіставлення мушель») — японська гра на добирання пар до стулок морських мушель (тип хамагурі) за кольором, розміром і формою.
 Каі Нобель — фотомодель, акторка кіно.